Габоны — название населённых пунктов.

Россия 
 Габоны — деревня в Красногородском районе Псковской области, Партизанская волость.
 Габоны — деревня в Красногородском районе Псковской области, Пограничная волость.